Фельштин:
 Бывшее название села Гвардейское (Хмельницкая область)
 Бывшее название села Скелевка (Львовская область)